Варшавская агломерация () — городская агломерация с центральным городом Варшава, столицы Польши. Вторая по величине агломерация страны (после Верхнесилезской).

Занимает территорию 10 повятов в Мазовецком воеводстве с площадью в 3000 квадратных километров и населением в 2 631 902 человека.

Общественный транспорт агломерации обслуживается Варшавской транспортной администрацией (Zarząd Transportu Miejskiego).

Главные города и пригороды

Примечания

Ссылки 
 http://www.e-warsaw.pl/inwestycje/strategia.htm#urban
 https://web.archive.org/web/20081119102623/http://urbact.eu/fileadmin/subsites/civitas/Mazovia_UR_policies_TS.pdf

Городские агломерации по алфавиту
География Варшавы
Городские агломерации Польши